Christian Fittipaldi, figlio di Wilson e nipote di Emerson;
Emerson Fittipaldi, pilota brasiliano due volte campione del mondo di Formula 1 (1972 e 1974); fratello di Wilson Júnior e nonno di Pietro e Enzo
Emiliano Fittipaldi, giornalista italiano
Enzo Fittipaldi da Cruz, pilota brasiliano, nipote di Emerson;
Pietro Fittipaldi da Cruz, pilota brasiliano, nipote di Emerson;
Wilson Fittipaldi Senior, padre di Emerson e Wilson Jr.;
Wilson Fittipaldi Júnior, fratello di Emerson e padre di Christian;
Fittipaldi Automotive, la scuderia fondata da Emerson e Wilson Fittipaldi nel 1975 e attiva fino al 1982.